Tandil peut désigner :

 Tandil, ville de la province de Buenos Aires ;
 l'arrondissement ou partido de Tandil, dont la ville de Tandil est le chef-lieu.
 Tandil nostalgicus, une espèce d'araignées aranéomorphes de la famille des Dictynidae, la seule du genre Tandil.

Homonymie de toponyme